Селивановский — фамилия и топоним.

Населённый пункт 
 Селивановский — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.

Носители фамилии 
 Селивановский, Алексей Павлович (1900—1938) — советский критик, журналист.
 
 Селивановский, Семён Иоанникиевич (1772—1835) — московский книгоиздатель.